Évangéline est un prénom féminin francophone dérivé du mot « évangile », provenant du grec ancien :  et se compose du préfixe  (« bon, bien ») et de  (« messager »). Le prénom est dérivé avec le suffixe français -ine. Le nom signifie « bonne nouvelle ».

Sens et origine du nom 
Le nom est donné en référence à la fête chrétienne de l'Annonciation (en grec ancien : ) qui commémore, le 25 mars, la bonne nouvelle transmise à la Vierge Marie par l'archange Gabriel. 

Évangéline est donc un de ces prénoms qui font référence, non pas à un personnage saint, mais à une fête et aux protagonistes de cette fête.

Par confusion avec le prénom Evangelista, le prénom Évangéline est parfois indiqué comme faisant référence à l'apôtre Jean l'Évangéliste.

Variantes linguistiques 
 français : Évangéline
 anglais : Evangeline
 grec : Evaggelia
 italien : Evangelina
 russe : Evangelina

Popularité du nom 
Courant en Grèce où l'Annonciation est fête nationale, le prénom est extrêmement rare en français, à l'exception cependant de la France d'outre-mer et du Canada francophone. 

En Acadie, le nom bénéficie de la renommée du long poème épique écrit en anglais par Henry Wadsworth Longfellow en 1847 : Évangéline. Cette œuvre raconte la déportation des Français d'Acadie et leur dispersion en Amérique du Nord et particulièrement en Louisiane. Le personnage principal est une jeune fille du nom d'Évangéline, vivant dans le village de Grand-Pré, qui est séparée de son fiancé, Gabriel, lors de la Déportation des Acadiens.

Personnes portant ce prénom 
 Evangeline French, missionnaire et exploratrice britannique
 Evangeline Lilly, actrice canadienne née en 1979.
 Evangeline Walton, auteure américaine

Personnages de fiction 
 Évangéline est une héroïne fictive du poème épique de Henry Wadsworth Longfellow qui raconte la déportation des Acadiens (1847).
 Evangelyne est une héroïne fictive de la série télévisée d'animation française Wakfu.
 Évangéline est le nom que Ray donne à sa fiancée (qui est une étoile) dans La Princesse et la Grenouille des studios Disney.
 Évangéline est le nom que porte la servante des Brown dans Nanny McPhee

Toponymie 
 Région Évangéline est une région de l'Île-du-Prince-Édouard à forte concentration acadienne
 La paroisse d'Evangeline est située en Louisiane aux États-Unis.
 Évangéline est un village canadien du Nouveau-Brunswick.

Musique 
 , groupe de country-pop des années 1990 ;
 , label américain.

Albums 
 , album d' sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le .

Chansons 
 Évangéline, chanson composée en 1966 par Michel Conte présente sur l'album  sorti en 1971 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1984 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2001 ;
 , chanson écrite par  et chantée par  présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 
 Evangeline, film muet américain de Hobart Bosworth sorti en 1911 ;
 , film silencieux américain de  et  sorti en 1914 ;
 Evangeline, film américain de Raoul Walsh sorti en 1919 ;
 Evangeline, film silencieux américain d' sorti en 1929 ;
 , film fantastique canadien de  sorti en 2013.

Autres 
 Evangéline Deusse est un roman de l'écrivaine acadienne Antonine Maillet en 1975.
 L'Évangéline était un journal acadien ayant paru de 1887 à 1982.
 Evangéline, roman de Michel Tauriac (1995).

Evangeline